Шипраге (; ) е село в Босна и Херцеговина, регион Баня Лука, община Котор Варош.

По време на войната в Босна и Херцеговина (1992 – 1995 г.) в полицейското управление на Шипраге има лагер (от общо 18 в общината) за задържане на бошняците.

География 
 Положение
Разположено е в долината на река Варбана, под планината Влашич, Централна Босна.

 Климат

Hаселение 
 Брой на населението

 1931 и 1953 г.: Община Шипраге

Област Шипраге
 Етнически състав (1971 – 2013)

Източници

Външни препратки 
 Maplandia
 www.satellitecitymaps.com
 www.distancesfrom.com
 www.kartabih.com

Села в Република Сръбска